Malay ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Aklan. Sie hat  Einwohner (Zensus ). Sie hat eine Fläche von 67,31 km² und eine Bevölkerungsdichte von 364 Einwohnern je Quadratkilometer.

Geografie 
Die Stadtgemeinde gehört zur Administrativen Region Western Visayas und dem einzigen Distrikt der Provinz Aklan.
Die Resort-Insel Boracay ist geografisch ein Teil der Stadtgemeinde und vereinigt über 60 Prozent der Gemeindebevölkerung auf sich. Sie wird von der Philippinischen Tourismusbehörde und der Provinzregierung der Provinz Aklan verwaltet. Teile des Northwest Panay Peninsula Natural Park liegen auf dem Gebiet der Gemeinde.

Baranggays 

Malay ist politisch unterteilt in 17 Baranggays.

Politik 
Bürgermeister ist Ceciron C. Cawaling (unabhängig).

Verkehr 
Der nächstgelegene Flughafen ist der Godofredo P. Ramos Airport in Caticlan.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort auf den Philippinen